Анатолий Грязев:
 Грязев, Анатолий Андреевич (род. 1937) — советский футболист, тренер.
 Грязев, Анатолий Дмитриевич (род. 1941) — советский и украинский политик.